Михаил Константинович Писманник (23 декабря 1905, Могилёв — 21 апреля 1988) — советский кинодраматург, кинокритик, сценарист.

Биография 
Окончил три курса Академии связи им. Подбельского. С 1924 года сотрудничал в центральной прессе («Известия», «Литературная газета», «Советское искусство») и журналах «Новый зритель», «Жизнь искусства», «Огонёк». Автор ряда брошюр об актёрах советского кино.

Урна с прахом захоронена в колумбарии Донского кладбища.

Творчество

Сценарии к фильмам 
 Страницы былого
 Десять шагов к востоку

Избранные произведения

Примечания

Литература 
Справочник Союза кинематографистов СССР 1981 года / Сост.: Г. Мирнова. — М.: БПСК, Московская типография № 6.

Ссылки 
 

Похороненные на Донском кладбище